Le nom Ouray peut désigner :
 Ouray, chef indien ute ;
 la ville d'Ouray (Colorado), nommée d'après le chef ute ;
 le Comté d'Ouray, dont elle est le siège ;
 le mont Ouray.